División Central puede referirse a:

División Central de la NHL, parte de la liga de Hockey sobre hielo de Estados Unidos (NHL).
División Central (NBA), parte de la liga de baloncesto de Estados Unidos (NBA).
División Central (MLS), Antigua División de la MLS.